Hope Is Important è il primo album in studio del gruppo musicale rock scozzese Idlewild, pubblicato nel 1998.

Tracce

Formazione
Roddy Woomble – voce
Rod Jones – chitarra
Bob Fairfoull – basso
Colin Newton – batteria

Collegamenti esterni